Аметьево — посёлок в Вахитовском районе Казани.
 Аметьево — станция Казанского метрополитена.
 Аметьево — электродепо Казанского метрополитена.
 Метро Аметьево — пассажирская железнодорожная платформа Горьковской железной дороги на территории Казани.

См. также 
 Ометьево — пассажирская железнодорожная платформа Горьковской железной дороги на территории Казани.